Grub (gemeente), een plaats in het Zwitserse kanton Appenzell Ausserrhoden
Grub (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Grub am Forst, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
holle weg of grub
droogdal

GRUB kan verwijzen naar:
GRUB, een computerprogramma